Kiyomi Katō (1948), un lutteur japonais ; 
 Kiyomi Kato (1953), une joueuse de volley-ball japonaise.